Джей-ліга 2018 — 26-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Усього брало участь 18 клубів. Турнір проходив з 23 лютого по 1 грудня  року. Переможцем став «Кавасакі Фронтале»

Повна назва чемпіонату — .

Учасники 
Усього у чемпіонаті беруть участь 18 клубів.

Результати

Таблиця

Результати матчів

Позиція за туром

Матч за місце в лізі

Бомбардири 

.

Примітки 

2018 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2018 в Японії